Canadian Open 1977 steht für:

 Canadian Open 1977 (Badminton), Badmintonturnier
 Canadian Open 1977 (Snooker), Snookerturnier